Miejscowości w Polsce 
 Ośno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Ośno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Ośno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski 
 Ośno – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn

inne:
 Ośno - zlikwidowany przystanek wąskotorowy

Zobacz też: Ośno Dolne, Ośno Drugie, Ośno Górne, Ośno Lubuskie, Ośno Podleśne